Il existe plusieurs temples de Neptune ou temples de Poséidon en Italie, parmi lesquels :
 Temple de Neptune/Poséidon à Paestum, construit vers 450 av. J.-C.
 Temple de Neptune à Rome, construit vers 122 av. J.-C.